Navegante o navegantes pueden referirse a:

Oficios y profesiones 

 Navegante náutico, persona encargada de la navegación marítima y cometidos varios en el barco, antiguamente cargo habitual de los exploradores marítimos.
 Navegante (aviación), persona especializada en la navegación de vehículos aéreos y la operación de herramientas varias de una aeronave.
 Navegante aéreo militar u Oficial de Sistemas de Combate, oficial que sirve a bordo de una aeronave militar como especialista de sistemas de armas, navegación, comunicaciones y radar.

Personas 

 Hannón el Navegante, explorador y rey cartaginés, conocido por su exploración de la costa occidental de África.
 Enrique el Navegante, infante portugués y primer duque de Viseu.

Arte, literatura y cine 

 La esperanza del navegante, serie de pinturas de Joan Miró (1968-1973).
 Navegante solar, novela de ciencia ficción de David Brin (1980).
 El navegante solitario, documental argentino sobre la vida de Vito Dumas (2020).
 El navegante, película muda cómica dirigida por Donald Crisp (1924).
 El vuelo del navegante, película estadounidense de ciencia ficción distribuida por Disney (1986).
 El navegante: una odisea en el tiempo, largometraje australiano-neozelandés dirigido por Vincent Ward (1988).

Otros 

 Navegantes, municipio brasileño del estado de Santa Catarina.
 Navegantes del Magallanes, equipo de béisbol profesional de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.